Меген — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Меген, Альбер-Франсуа де Крой (ок. 1615—1674) — сеньор де Крезек, князь Священной Римской империи, военачальник и государственный деятель Испанских Нидерландов, губернатор Намюра.
 Меген, Хубертус Матеус Мария ван (род. 1961) — нидерландский прелат и ватиканский дипломат.